Такмичење у дисциплини бацање кугле у мушкој конкуренцији на 31. Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је у 4. марта (квалификације) а 5. марта (финале). Учествовала су 23 такмичара из 17 земаља.

Титулу освојену у Торино 2009, није бранио Томаш Мајевски из Пољске.

Земље учеснице 

  Босна и Херцеговина  (1)
  Бугарска (1)
  Данска  (2)
  Француска  (1)
  Грузија (1)
  Хрватска (1)

  Исланд (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (3)
  Португалија (1)
  Русија (3)

  Словенија (1)
  Србија (1)
  Шпанија (2)
  Шведска (1)
  Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских бацачa кугле у дворани 2011. године до почетка првенства (4. марта 2011), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља 

Победнику Ралфу Балтерсу (Немачка) ово је друга златна уз још седам медаља (1 златна и 6 бронзаних) освојених на светским и европским првенствима. Његов земљак Давид Шторл је до данас освајао медаље у јуниорској, а ово му је прва у сениорској конкуренцији, као и трећепласираном Максиму Сидорову из Русије.

На такмичењу су оборена три национална рекорда (Португал и 2 пута Хрватска) и један лични рекорд.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма (КВ) за осам места у финалу износила је 20,10 м. Норму су испунила 4 такмичара, док су се друга 4 пласирали у финале према постигнутом резултату (кв) .

Финале 
.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 31. Европског првенства у дворани 1970—2011.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2011.

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани